Александр Курмаз:
 Курмаз, Александр Владимирович (род. 1986) — украинский художник, фотограф.
 Курмаз, Александр Сергеевич (род. 1959) — российский дипломат.